Rijksweg 59, een autosnelweg tussen Zierikzee en Oss.
 Landelijke fietsroute 3, een LF-route tussen Arnhem en Maastricht.
 Maasroute, de scheepvaartweg over de Maas via het Julianakanaal en het Lateraalkanaal Linne-Buggenum. Met die kanalen worden de niet of moeilijk bevaarbare gedeelten van de Maas afgesneden.